Horvátország
Jurići falu Poreč községben, Isztria megyében
Jurići falu Žminj községben, Isztria megyében